Gerberviertel steht für
 Gerberviertel (Bochum)
 Gerberviertel (Frankfurt am Main)
 Gerberviertel (Leipzig)
 Gerberviertel (Memmingen)
 Gerberviertel (Straßburg)
 Gerberviertel (Stuttgart)
 Gerberviertel (Ulm)